Макаревич Олег Юрьевич (род. , г. Коростышев Житомирской обл.) — украинский и российский  и . Заслуженный деятель искусств Украины (2020).

Биография 
Олег Макаревич родился  в г. Коростышев Житомирской области (Украина). Мать — учительница начальных классов, отец — архитектор. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, КИСИ (Киевский инженерно-строительный институт) по специальности Архитектор. Начал свою творческую деятельность в 1981 г. в составе собственного музыкального коллектива на базе КИСИ, с 1996 г. работал гитаристом в группе «Аквавита». В то же время пробует себя в качестве композитора и аранжировщика музыкальных произведений. Первый успех национального масштаба пришел с песней «Горобина нiч» в исполнении Народной Артистки Украины Оксаны Билозир. В 2002 г. была написана песня «Белый Танец», которую исполнила Народная Артистка Советского Союза София Ротару. Как пишет сам Олег Макаревич в своем instagram: «Виталий Куровский, на тот момент уже знакомый с Софией Михайловной, предложил показать ей нашу новую совместную песню. Ротару песня сразу понравилась, и она пригласила меня в свою студию для знакомства. София Михайловна призналась, что это вторая в её жизни песня, которая понравилась ей с первого прослушивания. А для меня „Белый танец“ стал первым хитом и первой из 15 песен, спетых Великой Софией Ротару!». После этого последовал целый ряд хитов, таких как «Я назову планету именем твоим», «Отпусти меня», «Ты далеко» и др.

С 2001 по 2007 г. Олег Макаревич становится ежегодным лауреатом украинской премии «Шлягер Року», а его песни звучат на самых престижных площадках всего бывшего Союза в исполнении Софии Ротару, Таисии Повалий, Николая Баскова, Ирины Круг, Татьяны Недельской, Оксаны Билозир, Наталии Бучинской, Оксаны Пекун, Аллы Кудлай и др.

С 2003 по 2013 г. Макаревич становится ежегодным лауреатом российской премии «Песня Года», его хиты не раз удостаиваются престижной российской премии «Золотой Граммофон», принимают участие в международном фестивале «Новая Волна», «Crimea Music Fest», «Жара», премия МУЗ-ТВ, и др.

Сегодня Олег Макаревич живёт и работает в г. Киев, плодотворно сотрудничает как с известными авторами и исполнителями, так и с новыми интересными и талантливыми поэтами и артистами.

Официальные контакты Олега Макаревича 
facebook

instagram

YouTube

e-mail

Список песен 

Источник

Примечания

Ссылки на статьи и интервью 
 Фан-клуб Софии Ротару «Фортуна»
 ZN.UA
 Фан-клуб Николая Баскова

Заслуженные деятели искусств Украины